Mitu (geslacht), geslacht van vogels uit de familie sjakohoenders en hokko's
Mitú, plaats en gemeente in het zuidoosten van Colombia